Южноамериканский кубок 2015 () — 14-й розыгрыш Южноамериканского кубка, второго по значимости международного футбольного турнира среди клубов Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Победитель турнира примет участие в Кубке Либертадорес 2016, Рекопе Южной Америки 2016 и Кубке банка Суруга 2016.

Участники 
В турнире примут участие следующие команды:

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла 16 мая 2015 года в Луке, в штаб-квартире КОНМЕБОЛ.

Кроме действующего победителя, попадающего напрямую в 1/8 финала, 46 команд были поделены на 4 зоны:
 Южная зона: команды из Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая (попадают в первый этап)
 Северная зона: команды из Колумбии, Эквадора, Перу, Венесуэлы (попадают в первый этап)
 Зона Аргентины: команды из Аргентины (попадают во второй этап)
 Зона Бразилии: команды из Бразилии (попадают во второй этап)

Жеребьёвка прошла следующим образом:
 На первом этапе команды из Южной и Северной зон были разделены. Команды, которые получили место 1, были посеяны против команд, которые получили место 4, а команды, которые получили место 2, были посеяны против команд, которые получили место 3. Команды, получившие места 1 и 2, проведут ответный матч дома.
 Во второй этап пройдут 16 победителей первого этапа. Команды из Южной зоны будут посеяны против команд из Северной зоны.
 Команды из Зоны Аргентины, которые получили места 1-3, были посеяны против команд, которые получили места 4-6. Команды с большим номером проведут ответный матч дома.
 Для команд из Зоны Бразилии не была проведена жеребьёвка. Пары были сформированы на основе места, которые получили команды — 1-я команда была посеяна против 8-й, 2-я — против 7-й, 3-я — против 6-й, 4-я — против 5-й. Команды с большим номером проведут ответный матч дома.
 Для 1/8 финала действующий победитель и 15 победителей второго этапа получили соответствующий посев — действующий победитель и команды из Аргентины и Бразилии получили чётные номера посева, а команды из других восьми стран получили нечётные номера). Посев был нужен для того, чтобы сформировать сетку, начиная с 1/8 финала, где на каждой стадии команда с большим посевом будет играть ответный матч дома.

Расписание 
В этом разделе представлено расписание турнира (везде указана среда, но матчи также будут играться по вторникам и четвергам).

Первый этап 

|}

Второй этап 

|}

Основной раунд 
В основном раунде плей-офф 16 команд играют турнир на вылет по следующим правилам:
 Команды в каждой паре играют два матча — дома и на выезде. Команда с бо́льшим посевом играет ответный матч дома.
 Если в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале по окончании основного времени ответного матча общий счёт остаётся равным, для определения победителя применяется правило гола, забитого на чужом поле. Если победителя не удалось выявить, назначается серия послематчевых пенальти без назначения дополнительного времени.
 Если по окончании ответного финального матча общий счёт по сумме двух матчей остаётся равным, правило гола, забитого на чужом поле, не применяется, а сразу назначается дополнительного время, состоящее из двух таймов по 15 минут. Если по окончании дополнительного времени счёт остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти.
 В случае, если в полуфинале окажутся две команды от одной страны, эти команды будут играть друг с другом вне зависимости от сетки турнира.

Сетка

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

Полуфинал 
Сетка турнира была изменена — две команды из одной страны (Аргентины), «Ривер Плейт» и «Уракан», согласно регламенту должны играть друг против друга.

|}

Финал 

|}

Бомбардиры

См. также 
 Кубок Либертадорес 2016
 Рекопа Южной Америки 2016
 Кубок банка Суруга 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Copa Sudamericana 2015 

2015